Чарльз Стю́арт (; 4 июля 1666, Сент-Джеймсский дворец, Лондон, Королевство Англия — 22 мая 1667, там же) — англо-шотландский принц из дома Стюартов, третий сын будущего короля Якова II от его брака с Анной Хайд, получивший титул герцога Кендал. Родился и умер в правление своего дяди Карла II.

Биография 
Чарльз был пятым ребёнком и третьим сыном Джеймса Стюарта, герцога Йоркского (будущего короля Якова II), от его первой жены Анны Хайд, племянником правившего тогда Ангией и Шотландией Карл II. Он появился на свет 4 июля 1666 года в Сент-Джеймсском дворце. Восприемниками принца при крещении стали трёхлетний старший брат Джеймс, герцог Кембриджский, двоюродный брат Джеймс Скотт, герцог Монмут, и Эмилия фон Нассау, графиня Оссори. Чарльз получил от дяди-короля титулы герцога Кендал, графа Вигмор и барона Холденби. Уже через 10 месяцев, 22 мая 1667 года, он скончался и был похоронен 30 мая Вестминстерском аббатстве.

Предки 

</center>

Примечания 

Стюарты